Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Armel – Ille-et-Vilaine
Saint-Armel – Morbihan